Slovo hotspot má několik významů: 
 horká skvrna – oblast zvýšeného toku tepla v zemském plášti
 hotspot (ekologie) – oblast s vysokou mírou druhové diverzity
 hotspot (internet) – místo či oblast s možností bezdrátového připojení k internetu
 HotSpot – Java Virtual Machine platformy Java SE
 Pyotraumatická dermatitida – kožní onemocnění
hotspot (fotovoltaika) – lokálně se přehřívající místa s vadnými FV články ve FV panelu.